Николай Иванович Линденау — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1911 году. Член КПСС.

В молодости работал на лесозаготовках под Усолье-Сибирском

С 1935 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1935—1980 гг. — инженер-практик в угольной промышленности Кузбасса, главный инженер шахт, главный инженер крупнейшей на тот момент в СССР шахты «Коксовая», начальник инженерной службы комбината «Кузбассуголь» с 1952 по 1962, директор Восточного НИИ по безопасности работ в горной промышленности с 1962 года.

За разработку и широкое внедрение новой технологии открытой добычи угля с применением гидравлических способов работ в сложных геологических и климатических условиях Кузбасса был удостоен в составе коллектива Государственной премии СССР в области техники 1967 года.

Умер в 1995 году.

Ссылки 
 Линденау
 Линденау Николай Иванович в журнале "Уголь Кузбасса"

Директора научно-исследовательских институтов
Персоналии:Прокопьевск